Freiburg se poate referi la:
Freiburg im Breisgau, oraș din Germania
Freiburg, regiune administrativă din Germania
Cantonul Freiburg din Elveția
Freiburg im Üechtland (în germană), sau, mai des întâlnit, Fribourg (în franceză), oraș din Elveția
Freiburg/Elbe, o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.